Выступление Израиля на конкурсе песни Евровидение 2005 в Киеве, стало 28-м конкурсом на Евровидении для этой страны. Страну представляла Шири Маймон с песней Hasheket shenish’ar.

Национальный отбор 
В финале 2 февраля кандидатур на исполнителя, который должен представить Израиль на конкурсе песни Евровидение 2005 было всего 14.

Голосование

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

2005 год в Израиле
Страны на «Евровидении-2005»